

Hydronyme 
LEscrebieux est une petite rivière française de la région Nord-Pas-de-Calais et un affluent de la Scarpe, donc un sous-affluent de l'Escaut.

Toponyme 

Flers-en-Escrebieux est une commune française, située dans le département du Nord (59) et la région Nord-Pas-de-Calais.